ФК «Ферст Вієнна» в сезоні 1922—1923 — 29-й сезон австрійського футбольного клубу «Ферст Вієнна».

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Матчі

Турнірна таблиця

Кубок Австрії

Товариські матчі

Посилання 
 
 
 
 

1922–1923
Фірст Вієнна